Silvia Salgado es el nombre de varias personas:

 Silvia Salgado Andrade (1960 - ), política ecuatoriana.
 Silvia Salgado Cavazos (1978 - ), modelo mexicana.
 Silvia Salgado Garrido (1969 - ), periodista española.